Киевская детская железная дорога  () — детская железная дорога (ДЖД), а также учреждение внешкольного образования в Киеве, в котором дети проходят подготовку по железнодорожным специальностям. Находися в Сырецком парке.

История

Подготовка и строительство 
К открытию дороги была построена петля длиной 1,9 км. В месте, где сходились обе её ветви, была сооружена станция «Техническая» (позже — «Вишенка», ныне — «Железнодорожная»). Помимо одного главного пути на ней имелся обгонный путь и один тупик со смотровой канавой. В петле имелось две платформы без путевого развития, но, тем гордо именовавшиеся станциями «Спортивная» (позже — «Яблонька», ныне — «Киев-Пассажирский детский») и «Пионерская». Последняя из них считалась главной станцией ДЖД.

2 августа 1953 года, в День железнодорожника, по Малой Юго-Западной прошёл первый поезд. Его провёл легендарный машинист-стахановец, Герой Социалистического труда, начальник Юго-Западной железной дороги — Пётр Фёдорович Кривонос вместе с юными машинистами Валерием Арятинским, Анатолием Стеценко и Вадимом Сухониным.

Но это было лишь открытие первой очереди Киевской ДЖД. В день первой годовщины Малой Юго-Западной, протяжённость детской железной дороги увеличилась более чем в полтора раза и достигла трёх с небольшим километров. (В разных источниках встречаются противоречивые версии относительно протяжённости Киевской ДЖД в те годы. Цифры колеблются от 4,5 до 6 км. Но никаких документальных подтверждений из этих цифр найти не удалось. В то же время, со слов бывших юных железнодорожников 1960-х годов и посетителей ДЖД той поры известно, что линия заканчивалась в дальнем углу парка, у пересечения улиц Дорогожицкой и Парково-Сырецкой. Измерение протяжённости такой линии по карте даёт результат 3,1-3,2 км.)

За этот год силами треста Мосторемтоннель был сооружён виадук для пропуска линии второй очереди через овраг. Для детской дороги это было грандиозное инженерное сооружение. Его длина составляет около 100 м, а высота 19,5 м. — почти с пятиэтажный дом!

Открытие нового участка 
С открытием нового участка увеличилось и количество станций. К существовавшим ранее станциям добавилась новая — «Комсомольская». На ней не было разворотного треугольника, из-за чего паровоз так и продолжал ходить через рейс тендером вперёд. В остальном же путевое хозяйство Киевской ДЖД той поры можно считать образцовым. На пути имелась разметка, выполненная в соответствии со всеми требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог и Инструкции по сигнализации. Кроме пикетных и километровых столбов были установлены даже указатели уклонов и радиусов кривых, знаки начала и конца торможения. Движение по дороге осуществлялось по электрожезловой системе. На станции «Пионерской» — главной станции на тот момент, был установлен семафор с компенсатором и тросовым дистанционным приводом из помещения дежурного по станции. В конце 1950-х годов дорога получила в своё распоряжение ТУ1-001, один из двух построенных тепловозов этой серии, послужившей прототипом для ТУ2. А несколькими годами позже ещё один тепловоз — ТУ2-021. Примерно тогда же старые деревянные вагоны были заменены цельнометаллическими вагонами «PAFAWAG».

Застройка возле детской дороги 
В конце 1960-х годов началась застройка местности Волейкив. В связи с этим встал вопрос о необходимости переноса детской железной дороги. Проект новой линии, в районе ВДНХ, не нашёл поддержки у местных властей, поскольку для его реализации нужна была вырубка 1400 деревьев, что для города, признанного самым зелёным в мире, было недопустимо. Было принято решение о сохранении ДЖД на прежнем месте, но со значительным укорачиванием. Не позднее 1972 года (а скорее всего ещё до 1969 года) участок линии от виадука до станции Комсомольская и сама Комсомольская были разобраны, а на их месте была построена больница. Аллею, по которой проходила ДЖД и фрагменты её насыпи до сих пор можно увидеть на территории больницы. Оставшийся участок пути сразу за мостом замкнули в кольцо. В этом месте образовался короткий, но весьма ощутимый уклон. Протяжённость линии сократилась до 2,8 км. При этом движение поездов осуществлялось как по большому, так и по малому кольцу. В 1986 году движение поездов по малому кольцу было закрыто, а путь использовался только для отстоя подвижного состава.

Детская магистраль в конце 1980-х начале 1990-х 
В середине 1980-х годов началось обновление парка подвижного состава Киевской ДЖД. Дорога получила четыре пассажирских вагона ПВ40. Но из-за слишком низкого уровня комфорта в сравнении с вагонами PAFAWAG, новые прослужили не долго. В 1991 году с Камбарского завода прибыло два тепловоза ТУ7А (номера 3192 и 3197). При этом на тепловозе ТУ7А — 3197 обнаружился заводской дефект дизеля, из-за чего локомотив несколько лет простоял на запасных путях. В 1992 году тепловоз ТУ1-001 выполнил свой последний рейс и тоже встал «на прикол».

Тяжёлые времена в конце 1990-х начале 2000-х 
После 90-х годов для дороги настали тяжёлые времена, но усилиями начальника дороги Анатолия Яковлевича Мищенко и оставшихся инструкторов её удалось отстоять. Через некоторое время работавший со дня открытия дороги паровоз Гр-336 был выкуплен фирмой «Джерело» для катания иностранных туристов, а тепловоз ТУ1-001 встал на прикол. В 1999 году в новогоднюю ночь на станции «Пионерская» произошёл пожар — станционное здания и уникальный деревянный вокзал 1950-х годов были полностью уничтожены. В 1999 году была разобрана станция «Пионерская», порезан и сдан на металлолом уникальный тепловоз ТУ1-001. Зимой 1999—2000 гг. «охотники за цветными металлами» добрались и до тепловоза ТУ2-021, практически полностью разграбив его.

«Возрождение» Киевской детской железной дороги 
Лишь в 2001 году «чёрная полоса» Киевской ДЖД закончилась, и дела постепенно пошли вверх. Удалось восстановить тепловоз ТУ2-021 в обслуживающее тепловозы ДЖД локомотивное депо Дарница был доставлен резервный тепловоз ТУ2-165, который предназначался для КДЖД, но на неё так и не попал. К началу сезона 2001 года была восстановлена станция Яблонька, на станции Техническая (переименованной в Вишенку) началось строительство депо, был построен учебный корпус с 2 классами и компьютерным кабинетом. были отремонтированы 3 вагона «Pafawag», но на четвёртый не хватило средств, и впоследствии он был вывезен.

За неделю до открытия летнего сезона 2005 года Киевская ДЖД распрощалась с тепловозом ТУ2-021. Его кузов был разрезан на три части и вывезен для сдачи в металлолом, а спустя год и резервный ТУ2-165 был возвращён в Гайворон. Эра ТУ2 на Киевской ДЖД закончилась. Но зато открытие сезона ознаменовалось другим, радостным, событием. В мае 2005 года, во многом благодаря усилиям бывшего юного железнодорожника 1950-х годов Анатолия Стеценко, на Киевскую ДЖД вернулся паровоз Гр-336. Тот самый, что открывал движение здесь более полувека назад, является изюминкой столицы и выходит в рейс с ретро-составом по праздникам. Он прошёл серьёзный ремонт в локомотивном депо Щорс, в ходе которого, кроме всего прочего, приобрёл очень необычную для паровозов ярко-красную раскраску.

В 2013 году на дорогу поступило 3 вагона ПВ40, из них был сформирован второй состав. Первоначально предполагалось обращение обоих составов со скрещением по станции «Яблонька», однако тогда эти планы не были реализованы.

Грандиозная реконструкция в 2019-м 
Весной 2019 года обновленная руками специалистов Юго-Западной железной дороги, детская магистраль порадовала горожан и гостей столицы многочисленными сюрпризами. Крупнейшие из них — это вокзал на станции «Киев-Пассажирский детский» (мини-копия центрального городского вокзала) и старинный паровоз на гранитном постаменте у входа в парк. В помещении вокзала разместились помещения дежурного по станции, билетные кассы, дикторская, административные помещения, а также музей истории Юго-Западной железной дороги, который могут посетить все желающие. К старту нового сезона на детской магистрали железнодорожники полностью обновили пассажирские платформы на станциях «Железнодорожная» и «Киев-Пассажирский детский» (бывшие Вишенка и Яблонька), причем обе платформы впервые в сети детских железных дорог Украины получили специальную инфраструктуру для без барьерного доступа пассажиров.

На всей протяженности детской железной дороги (а это 3,7 км) построили девять современных и безопасных пешеходных переходов. Появился также новый железнодорожный переезд с звуковой и световой сигнализацией и новая детская площадка, который, несомненно, нравится детворе. Капитально отремонтирован подвижной состав малой магистрали — тяговый и вагонов, а ещё путевое хозяйство, устройства СЦБ, кассовые залы. Если цвет паровоза вернули к историческому черно-белому, то интерьер шести пассажирских вагонов осовременили с помощью LED-освещения, современных информационных мониторов и систем оповещения пассажиров.

Приятным подарком для воспитанников столичной детской железной дороги стали капитально отремонтированы учебные аудитории с интерактивными досками и современной мебелью, теплосберегающими окнами и дверями, обновленное помещение локомотивного депо, а также полное зарежимливание территории малой магистрали с введением специальных пластиковых карт для входа на служебную территорию. Киевская детская железная дорога стала рекордсменом мирового уровня, имея копию действующего железнодорожного вокзала, которого нет на других детских магистралях. Коснулись изменения и маршрута: время в пути составляет 30 минут, а протяженность маршрута составляет 5,6 км.

Подвижной состав 
 Локомотивы: паровоз Гр-336; тепловозы ТУ7А-3192, ТУ7А-3197
 Вагоны: пассажирские: 3 вагона «Pafawag», 7 вагонов ПВ40 (из них 2 — ретро); грузовые: вагон-платформа, крытый вагон
 Узкоколейная ручная дрезина

Ранее были: тепловозы ТУ1-001, ТУ2-021; 6 двухосных пассажирских вагонов, 8 вагонов «Pafawag», 4 вагона ПВ40 (к настоящему времени списаны). 2 вагона ПВ40 в ноябре 2022 года переданы на Гайворонскую узкоколейную железную дорогу.

Инфраструктура 
СЦБ и связь:

 Автоблокировка
 Поездная, станционная и диспетчерская радиосвязь
 Радиофикация станций

Искусственные сооружения:

 Виадук (длина 100 м, высота 19,5 м.)
 2 трубы

Учебно-производственная работа 
Для обучения юных железнодорожников на детской дороге имеется 4 учебных аудитории с интерактивными досками и компьютерами. На территории локомотивного депо имеются действующие макеты светофоров, стрелочного перевода, перехода переезда, макеты сцепных устройств и ходовой части. Состав юных железнодорожников разделен на 6 смен. Каждой сменой руководит мастер производственного обучения. На детской дороге преподаются такие дисциплины:

 Общий курс железных дорог
 Путевое хозяйство
 Локомотивное хозяйство
 СЦБ и связь
 Управление процессами перевозок
 Практические работы по движению поездов на станции
 Практические работы по маневровой работе станции
 Вагонное хозяйство
 Организация пассажирских перевозок
 Моделирование железнодорожного транспорта

Кроме мастеров производственного обучения и штатных инструкторов, обучением юных железнодорожников во время поездной практики занимаются командированные инструктора — машинисты, электромеханик СЦБ, путевой мастер.

Организация движения поездов 
Движение поездов на детской железной дороге производится:

С мая по октябрь: с четверга по воскресенье, а также по праздничным дням;

С декабря по январь: по выходным, а во время каникул — ежедневно.

Четверг, пятница — с 10:30 до 17:10;

Суббота, воскресенье — с 10:30 до 18:50

Руководящий и преподавательский состав 
 Полях Виктория Витальевна — начальник железной дороги
 Абашидзе Амиран Джумберович — заместитель начальника железной дороги, руководитель Совета юных железнодорожников
 Степанюк Ангелина Юрьевна — старший мастер производственного обучения, руководитель 1 смены
 Бурдюженко Наталья Николаевна — старший инструктор по безопасности движения, руководитель 3 смены, преподаватель дисциплины «Управление процессами перевозок»
 Берестовой Артем Валерьевич — руководитель 6 смены, преподаватель дисциплины «Моделирование железнодорожного транспорта», руководитель Совета юных железнодорожников
 Малиновская Анна Николаевна — методист
 Федоренко Татьяна Викторовна — руководитель 2 смены, преподаватель дисциплины «Путевое хозяйство»
 Сохань Валерий Алексеевич — руководитель 4 смены, преподаватель дисциплины «Вагонное хозяйство»
 Ганношин Анатолий Петрович — руководитель 5 смены, преподаватель дисциплины «Локомотивное хозяйство»
 Гапонов Владимир Олегович — начальник станции «Киев-Пассажирский детский», инструктор по безопасности движения поездов, преподаватель
 Лапинская Алла Васильевна — начальник станции «Железнодорожная», инструктор по безопасности движения поездов, преподаватель
 Демченко Алена Сергеевна — начальник вокзала станции «Киев-Пассажирский детский»

Совет юных железнодорожников 
Совет юных железнодорожников является руководящим органом самоуправления детской железной дороги, который следит за работой смен, прохождением практики и теоретического обучения юными железнодорожниками, организовывает мероприятия, принимает решения связанные с работой юных железнодорожников. Совет собирается среди самых активных юных железнодорожников всех смен детской железной дороги. Совет разделяется на 5 секторов и руководство.

Сектора Совета юных железнодорожников:

 Учебно-производственный
 Культурно-массовый
 Информационный
 Спортивный
 Экологический

Руководство Совета юных железнодорожников:

 Глава Совета юных железнодорожников — Явтушенко Александр
 И. о. заместителя Главы Совета юных железнодорожников — Кононенко Богдан
 Секретарь Совета юных железнодорожников — Обезюк Даниил
 Куратор Совета юных железнодорожников — Берестовой Артем Валерьевич

Руководство секторов Совета юных железнодорожников:

 Глава учебно-производственного сектора — Кононенко Богдан
 Глава культурно-массового сектора — Миненко Андрей
 Глава информационного сектора — Пономарёв Олег
 Глава спортивного сектора — Юла Роман
 Глава экологического сектора — Чернышов Илья

Главы Совета юных железнодорожников Киевской детской железной дороги:

 Редченко Максим
 Суббота Юрий
 Бойко Артем (2018—2019)
 Заблудовский Олег (октябрь 2019 — ноябрь 2019)
 Гапонов Владимир (ноябрь 2019 — ноябрь 2021)
 Явтушенко Александр (ноябрь 2021 — по сегодняшнее время)

Галерея

См. также 
 Список детских железных дорог

Примечания

Ссылки 
 Киевская ДЖД на сайте Дмитрия Сутягина 
 Киевская ДЖД на Викимапии 

Юго-Западная
Юго-Западная железная дорога
Железнодорожный транспорт Киева
Достопримечательности Киева